Телекс (телеграф) — вид телеграфного аппарата и сеть из таких машин.
 Telex (группа) — бельгийская синти-поп-группа.